NQX – codice aeroportuale IATA dell'key West Naval Air Station (Boca Chica Field), Key West (Florida), Stati Uniti